Eijden ist der Familienname folgender Personen:

 Jan van Eijden (* 1976), deutscher Radsportler
 Rens van Eijden (* 1988), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Eiden
 Eyden
 Aiden